La Süper Lig 2021-2022 è stata la 64ª edizione della massima divisione del campionato di calcio turco, iniziata il 13 agosto 2021 e terminata il 22 maggio 2022. Il  era la squadra campione in carica. Il campionato è stato vinto dal Trabzonspor, al suo settimo titolo.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2020-2021 sono retrocesse , ,  e . Dalla in TFF 1. Lig, invece, sono state promosse  e , rispettivamente prima e seconda classificate, e , vincitore dei play-off: pertanto le squadre partecipanti sono diminuite da 21 a 20.

Formula 
Le venti squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 38 giornate. La prima classificata al termine della stagione è designata campione di Turchia e ammessa ai play-off della UEFA Champions League 2022-2023. La squadra seconda classificata viene ammessa al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Le squadre terza e quarta classificate vengono ammesse in UEFA Europa Conference League 2022-2023, al secondo turno di qualificazione. La vincitrice della Coppa di Turchia è ammessa ai play-off della UEFA Europa League 2022-2023. Le ultime quattro squadre classificate retrocedono in TFF 1. Lig.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Turchia e ammessa alla UEFA Champions League 2022-2023
      Ammessa alla UEFA Champions League 2022-2023
      Ammessa alla UEFA Europa League 2022-2023
      Ammessa alla UEFA Europa Conference League 2022-2023
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2022-2023

Note:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
Campionato turco di calcio